Мурањ може бити:

 Мурањ (Ревуца), насеље у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Мурањ (река), река у Словачкој, притока реке Шајо